Jellicoe heißen

Personen:

Ann Jellicoe (1927–2017), britische Dramatikerin und Schauspielerin
Basil Jellicoe (1899–1935), britischer Geistlicher
Geoffrey Alan Jellicoe (1900–1996), Landschaftsarchitekt und Autor
George Jellicoe, 2. Earl Jellicoe (1918–2007), britischer Politiker, Diplomat und Geschäftsmann
John Jellicoe, 1. Earl Jellicoe (1859–1935), britischer Admiral
Susan Jellicoe, eigentlich Ursula Pares (1907–1986), britische Fotografin und Buchautorin

sowie:
 Der Sir-Geoffrey-Jellicoe-Preis der International Federation of Landscape Architects (IFLA)

Siehe auch:
 Jellico